"Le Malin" ou "Esprit du mal" renvoi directement au diable, voire à Satan. Cette expression prends source dans la société moyenâgeuse du . Dans la croyance populaire, la simple évocation du "Malin" avait tendance à effrayer les populations villageoises, craignant des représailles de l'au-delà. 
 
Le Malin peut aussi désigner : 
Le Malin (), adaptation américaine réalisée par John Huston et sortie en 1979 du roman de 1952 La Sagesse dans le sang (Wise Blood) de Flannery O'Connor.
Le Malin, un contre-torpilleur de la Marine nationale française de la classe Le Fantasque.
Le Malin, un navire patrouilleur de la Marine nationale française.

Malin